Schröding ist der Ortsname von

 Schröding (Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg, Landkreis Erding, Bayern
 Schröding (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Schrödinger